Tarallo est un nom de produit alimentaire et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Alimentation 
 Tarallo, produit alimentaire traditionnel italien.

Personnalités 

 André Tarallo (né en 1926), homme d'affaires français ;
 Luiz Cláudio Cicchetto Tarallo (né en 1966), entraîneur de basket-ball ;
 Maria Grazia Tarallo (1866-1912), religieuse italienne, bienheureuse catholique.